Carlos de Lorena-Guise (1524-1574), Arcebispo de Reims
 Luís de Guise (1527-1578), Arcebispo de Sens
 Luís II de Guise (1555-1588), Arcebispo de Reims
 Luís III de Guise (1575-1621), Arcebispo de Reims

Cada um deles foram de seguida conhecidos como Cardeal de Lorena.

Desambiguações de antropônimos